Wellow puede ser una de estas localidades en Inglaterra:

Wellow (Hampshire)
Wellow (Isla de Wight)
Wellow (Nottinghamshire)
Wellow (Somerset)